Under the Iron Sea Tour был вторым туром британской рок-группы Keane и проходил в поддержку их второго альбома Under the Iron Sea.

История 
Тур стартовал в июне 2006 года, вскоре после успешных выступлений Keane "на разогреве" у U2 в третьей части их Vertigo Tour. Опираясь на тот факт, что акт поддержки Keane был оценён фанатами U2, как второй из наилучших за всю историю группы (лучше только The Pixies, а опередили Keane и Lone Justice, и Little Steven), ребята подошли к Under the Iron Sea Tour с новой агрессивностью. Они стали концентрировать внимание не только на музыке. Keane подчеркнули как визуальное оформление сцены, так и звуковые эффекты.  Газета Daily Mirror сообщила, что такое решение использовалось последний раз Элтоном Джоном, в 1970-х годах. Гитара точно так же заменялась на фортепиано.

В частности, в этом туре Keane подчеркнули ударный характер фортепиано, так как в ходе шоу с U2 они обнаружили, что звук фортепиано очень хорошо отражается от задней стены сцены, придавая ему замедление и в два раза более сильные звуковые эффекты, которые затем сливались и становились более плотной группой звуков. Так, для Under the Iron Sea Tour в набор аппаратуры был включён инструмент задержки для обработки усиленных аккордов фортепиано, с применением дополнительных микрофонов, тем самым выдавая эффект арены в небольших залах, где Keane играли хедлайнерами.

22 августа 2006 Чаплин лёг в больницу, в связи с чем тур должен был быть возобновлён только к началу 2007. Однако, после были анонсированы выпуски специальных изданий DVD с каждого оставшегося из запланированных на 2006 год концертов группы в Британии, надеясь, что Чаплин скоро покинет клинику. Он вышел 6 октября. Keane сыграли свой концерт-возвращение (их первый после окончания реабилитации Тома) на Hull Arena в четверг, 17 октября 2006.

В начале декабря 2006 года, Keane объявили о том, что они будут играть пять концертов на североамериканском западном побережье в январе 2007 года. Они были решительно настроены также посетить Мексику и Южную Америку, в частности впервые выступить в Чили, Аргентине и Бразилии.

Under The Iron Sea Tour окончательно завершился концертами в Порту, Португалия, и на Natural Music Festival в Эль-Эхидо, Испания, 3 и 4 августа, соответственно.

Концертные трек-листы 
Трек-лист Keane в ходе этого тура много раз менялся. Кроме того, "The Frog Prince" часто была опущена.

 "The Iron Sea"
 "Atlantic"
 "Put It Behind You"
 "Everybody's Changing"
 "Bend and Break"
 "The Frog Prince"
 "Nothing in My Way"
 "A Bad Dream"
 "This Is the Last Time"
 "Hamburg Song"
 "Somewhere Only We Know"
 "Is It Any Wonder?"
 "Try Again"
 "Leaving So Soon?"
 "Bedshaped"
 "Crystal Ball"

Новый трек-лист

 "The Iron Sea"
 "Put It Behind You"
 "Everybody's Changing"
 "Leaving So Soon?"
 "We Might As Well Be Strangers"
 "Nothing in My Way"
 "Bend and Break"
 "Try Again"
 "Your Eyes Open"
 "Hamburg Song"
 "Can't Stop Now"
 "The Frog Prince"
 "A Bad Dream"
 "This Is the Last Time"
 "Broken Toy"
 "Somewhere Only We Know"
 "Is It Any Wonder?"
 "Atlantic"
 "Crystal Ball"
 "Bedshaped"

Даты проведения концертов

Ссылки 
 Обзор тура на TheMusicZine
 Официальный сайт Keane
 Keaneshaped
 Live Archive на Keane.at
 Keane.fr
 Мнения фанов на Keane.fr
 Fan Live Pictures на Keane.fr

Концертные туры
Концертные туры 2006 года
Концертные туры 2007 года
Keane